Відомі носії:
 Людовит Штур — словацький поет, філолог, суспільний діяч
 Єжи Штур — польський актор та режисер.

Див. також 
 Штур — громада в німецькій землі Нижня Саксонія

Німецькі прізвища